Gornja Dubrava (mađarski Felsődomboru) je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Gornji Mihaljevec, Međimurska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 252 stanovnika te 92 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Međimurskoj županiji